Živinice su naseljeno mjesto u općini Skender Vakuf, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Skender Vakuf